

Patronymes
Zaïtsev (masculin ; ) ou Zaïtseva (féminin ; ) est un patronyme russe dérivé du mot  (zaïts, « lièvre » en russe) porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Zaïtsev 
 
 Andreï Zaïtsev (1975-), réalisateur russe ;
 
 Igor Zaïtsev (1938-), joueur d'échecs russe à qui l'on doit la variante Zaitsev ;
 Iouri Zaïtsev (1951-2022), haltérophile ukrainien ;
 
 Kostyantyn Zaytsev (1976-), rameur ukrainien ;
 Nikita Zaïtsev (1991-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Oleg Zaïtsev (1939-1993), joueur de hockey sur glace soviétique ;
 Pavel Zaytsev (1979-), joueur de volley-ball russe ;
 Varfolomeï Zaïtsev (1842-1882), journaliste et critique russe ;
 Vassili Zaïtsev (1915-1991), tireur d'élite soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Viatcheslav Zaïtsev (1938-), couturier soviétique né à Ivanovo ;
 Viatcheslav Zaïtsev (1952-), joueur de volley-ball soviétique.

Zaïtseva 
 Lioudmila Zaïtseva (1956- ), joueuse d'échecs russe ;
  ;
 Zamira Zaïtseva (1953-), athlète ouzbèke, spécialiste des courses de demi-fond.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe